Akcenty – pierwsza nazwa zespołu Kombi
 Akcenty (czasopismo) – czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawane w latach 1972-1974